Монастир Воздвиження Чесного Хреста, Бучач
 Монастир Воздвиження Чесного Хреста, Волсвин